Miejscowości w USA:
 Hettinger – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Adams
Gminy w USA:
 Hettinger (ang. Hettinger Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Adams
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hettinger (ang. Hettinger County) – w stanie Dakota Północna